Topònims:
 Frankfurt de l'Oder, ciutat del Land de Brandenburg, a l'Alemanya oriental
 Frankfurt del Main, ciutat alemanya del Land de Hessen
 Aliments:
 Salsitxa de Frankfurt, botifarra cuita de carn de porc 
 Entrepà de salsitxa de Frankfurt, tipus de menjar ràpid
 Organitzacions:
 Frankfurt Galaxy, club de futbol americà de la ciutat de Frankfurt (Alemanya) 
 Frankfurt Skyliners, equip alemany de basquetbol de la ciutat de Frankfurt del Main
 Aeroport de Frankfurt
 Borsa de Frankfurt
 Eintracht Frankfurt, entitat esportiva futbolística de Frankfurt del Main
 Escola de Frankfurt
 Òpera de Frankfurt
 Universitat de Frankfurt
 Esdeveniments:
 Gran Premi de Frankfurt, carrera ciclista alemanya creada el 1962
 Tractat de Frankfurt, tractat de pau signat el 1871 entre França i Prússia 
 Concili de Frankfurt, reunió de bisbes de l'estat carolingi el 794